Szigeti Gyula
 Szigeti Gyula (1879–1929) klasszika-filológus, reálgimnáziumi tanár, szótáríró
hasonló nevűek
 Szigeti Gyula István (1678–1740) református püspök, egyházi író
 Szigeti Gyula Mózes (?–1878) ügyvéd, író
 Szigeti-Gyula János (1840–1900), a kaposvári kórház igazgatója